Okręty US Navy o nazwie USS "Gates":
 Pierwszy  został zbudowany w 1776 i zatopiony w 1777.
 Drugi  był krążownikiem. Zwodowany w 1985 i wycofany ze służby w 2005.

Gates